Wendy Simms est un personnage fictif incarné par l'actrice Liz Vassey dans la série télévisée américaine Les Experts (CSI : Crime Scene Investigation en anglais).

Biographie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liz Vassey
 Les Experts

Personnage des Experts
Scientifique de fiction